Hidrologia:
 Besòs, riu mediterrani del Vallès i Barcelonès
 Urbanisme:
 El Besòs i el Maresme, barri de la ciutat de Barcelona
 El Besòs (barri de Sant Adrià de Besòs), barri de la ciutat de Sant Adrià de Besòs
 Parc del Besòs, zona verda de Sant Adrià
 Parc Fluvial del Besòs, parc fluvial situat als municipis de Montcada i Reixac, Santa Coloma i Sant Adrià
 Transports:
 Estació de Besòs estació de metro i Trambaix situada al barri de Besòs i el Maresme
 Estació de Besòs Mar estació de metro situada al barri del Besòs i el Maresme 
 Estació de Parc del Besòs estació del Trambaix situada al barri del Besòs de Sant Adrià
 Geografia històrica
 Pla de Besòs, nom del municipi de Sant Adrià de Besòs durant la segona República